Zaron ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Zaron, deutscher Musicaldarsteller, Sänger und Texter
 Ed Zaron, Mitbegründer des Software- und Computerspieleentwicklers Muse Software